Георгий Бондарь:
 Бондарь, Георгий Герасимович (1910—1945) — младший лейтенант, командир миномётного взвода, Герой Советского Союза (1943).
 Бондарь, Георгий Ефимович (1931—2003) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Бондарь, Георгий Иосифович (1893—1939) — советский военный деятель, комдив, заместитель Наркома оборонной промышленности СССР.